Йорген Йонссон (,  29 вересня 1972, Енгельгольм) — шведський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Грав за збірну команду Швеції. Брат Кенні Єнссона.

Олімпійський чемпіон.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав на батьківщині 1989 року виступами за команду «Регле».

1994 року був обраний на драфті НХЛ під 227-м загальним номером командою «Калгарі Флеймс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 20 років, захищав кольори команд «Регле», «Нью-Йорк Айлендерс», «Майті Дакс оф Анагайм» та «Фер'єстад».

Загалом провів 81 матч у НХЛ.

Виступав за збірну Швеції, провів 127 ігор в її складі.

Тренерська робота 
З 2010 року працює асистентом головного тренера клубу «Фер'єстад».

Нагороди та досягнення 
 Чемпіон Швеції в складі «Фер'єстада» — 1997, 1998, 2002, 2006.
 Чемпіон світу — 1998, 2006.
 Срібний призер чемпіонатів світу — 1997, 2003, 2004.
 Бронзовий призер чемпіонатів світу — 1994, 1999, 2001, 2002.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 
 

Шведські хокеїсти
Шведські хокейні тренери‎
Гравці збірної Швеції з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1998
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2002
Хокеїсти «Регле»
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Хокеїсти «Анагайм Дакс»
Хокеїсти «Фер'єстада»
Задрафтовані «Калгарі Флеймс»